Quakertown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quakertown (Connecticut)
 Quakertown (Delaware)
 Quakertown (Michigan)
 Quakertown (New Jersey)
 Quakertown (Pennsylvania)

Quakertown als Teil von Firmierungen:
 Quakertown Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller